Een overzicht van alle (voormalige) Tweede Kamerleden voor de Partij voor de Vrijheid (PVV). De zittende fractieleden staan vetgedrukt, de fractievoorzitter staat ook schuingedrukt.

Tweede Kamer
PVV